Markus Brzenska (Lünen, 1984. május 25. –) lengyel származású német labdarúgó, a Viktoria Köln hátvédje.

További információk 
 

1984-ben született személyek
Lengyel származású németek
Német labdarúgók
A Borussia Dortmund labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Az Energie Cottbus labdarúgói
A Viktoria Köln labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek